Nordwestbahn steht für:

 E.F. Noroeste do Brasil, ehemalige brasilianische Bahngesellschaft
 NordWestBahn, deutsche Eisenbahngesellschaft
 Nordwestbahn (Griechenland), eine Bahnstrecke in Griechenland
 Nordwestbahn (Österreich), eine Bahnstrecke in Österreich
 Österreichische Nordwestbahn, ehemalige österreichische Bahngesellschaft

Siehe auch:
 Nordbahn
 North Western Railway
 Westbahn